Résultats détaillés de l'édition 2002 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par Albert Costa chez les hommes et par Serena Williams chez les femmes.

Faits marquants 
Albert Costa bat en finale son compatriote Juan Carlos Ferrero. En huit ans, c'est la troisième fois que la finale hommes se dispute entre deux joueurs espagnols, après les précédents de 1994 et 1998.

Chez les femmes, c'est la deuxième fois que les sœurs Williams s'affrontent en finale d'un tournoi du Grand Chelem. La première fois, à l'US Open de tennis 2001, Venus Williams l'avait emporté. Cette fois Serena Williams prend sa revanche.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Australien Lleyton Hewitt.
 Le Prix Orange est décerné au Brésilien Gustavo Kuerten pour la  après 1998.
 Le Prix Bourgeon est décerné au Français Richard Gasquet.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Roland Garros 2002, jeu vidéo

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2002
France
France
Tennis en France en 2002
Tennis en mai 2002
Tennis en juin 2002